Meine liebe Rabenmutter () ist der Titel von:

 Meine liebe Rabenmutter (Buch), autobiografisches Werk von Christina Crawford (1978)
 Meine liebe Rabenmutter (Film), Verfilmung dieses Buches von Frank Perry (1981)